Ива́н Алексе́ев:
 
 Алексеев, Иван — несколько подьячих XVI—XVII веков.
 Алексеев, Иван (1709/1718—1776) — старообрядческий деятель федосеевского согласия.
 
 
 Алексеев, Иван Арестович (1933—2006) — живописец-реставратор.
 Алексеев, Иван Васильевич (1902—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алексеев, Иван Викторович (1895—1964) — советский театральный художник.
 Алексеев, Иван Егорович (род. 1941) — советский и российский учёный.
 Алексеев, Иван Епифанович (1909—1943) — полковник, Герой Советского Союза.
 
 Алексеев, Иван Ильич (1870—1944) — нарком продовольствия Донецко-Криворожской Республики.
 Алексеев, Иван Михайлович (1922—1944) — капитан, Герой Советского Союза.
 
 Алексеев, Иван Степанович (?—1815) — русский военный, генерал-лейтенант.